Dooly – tytułowy bohater serialu animowanego Dooly the Little Dinosaur
 Hrabstwo Dooly – hrabstwo w USA, w stanie Georgia
 Dooly Southern Railway – zlikwidowana kolej w Georgii
 osoby noszące nazwisko Dooly:
 John Dooly (1740-1780), amerykański żołnierz